USS Saipan ist der Name zweier Schiffe der United States Navy. Sie sind nach der Insel Saipan, einer der nördlichen Marianeninseln, benannt, um die im Zweiten Weltkrieg eine große Schlacht geschlagen wurde. 

 Die erste Saipan (CVL-48) wurde als leichter Flugzeugträger im Jahre 1946 in Dienst gestellt, dann zum Kommandoschiff Arlington (AGMR-2) umfunktioniert und 1966 erneut in Dienst gestellt. Das Schiff war bis 1970 aktiv im Dienst.
 Die zweite Saipan (LHA-2) war ein Amphibisches Angriffsschiff der Tarawa-Klasse, das zwischen 1977 und 2007 im aktiven Dienst stand.

Saipan